Кубок УЕФА 1998/99 — 28-й розыгрыш Кубка УЕФА, победителем стала «Парма», уверенно обыгравшая в финале «Олимпик Марсель». Это был их второй Кубок УЕФА.

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 н-ый: место в национальном чемпионате
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ О-2: проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов

Первый отборочный раунд 
Первые матчи прошли 22 июля, ответные — 29 июля 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй отборочный раунд 
Первые матчи прошли 11 августа, ответные — 25 августа 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 
Первые матчи прошли 15—16 сентября, ответные — 29 сентября и 1 октября 1998 года.

|}
  16 сентября прошёл матч «Андерлехт» — «Грассхопперс».
  1 октября прошёл матч «Рейнджерс» — «Бейтар».

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи прошли 20 и 22 октября, ответные — 3 и 5 ноября 1998 года.

|}
 22 октября и 5 ноября прошли матчи между «Байером» и «Рейнджерс».

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи прошли 24 ноября, ответные — 8 декабря 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 2 марта, ответные — 16 марта 1999 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 6 апреля, ответные — 20 апреля 1999 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1998/99 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1998/99 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1998/99 на сайте RSSSF

Сезон 1998/99
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году